Вторая линия () — линия Пусанского метрополитена.

Линия длиной 45,2 километра с 43 станциями пролегает от станции «Чансан» в Пусане до станции «Янсан» в городе Янсан провинции Кёнсан-Намдо. Число вагонов в составе поезда — 6. Цвет линии — зелёный. Поездка из конца в конец линии занимает около 1 часа 24 минут. На всех станциях линии установлены платформенные раздвижные двери.

Станции